Севбо — фамилия.

Известные носители 
 Севбо, Платон Иванович (1900—2001) — советский учёный, изобретатель, главный конструктор Института электросварки им. Е.О. Патона, лауреат Сталинской премии.
 Севбо, Семён Иосифович (в монашестве Стефан; 1872—1965) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Венский и Австрийский.

Составные фамилии 
 Севбо-Белецкая, Ирина Платоновна (род. 1933) — советский и украинский лингвист, философ, общественный деятель, доктор филологических наук.